Pisacane ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Pisacane (1818–1857), italienischer Adliger
 Carlo Pisacane (Schauspieler) (1891–1974), italienischer Schauspieler
 Fabio Pisacane (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Silvia Pisacane (1853–1888), italienische Politikerin